Сезон 2020—2021 годов стал для футбольного клуба «Балтика» 16-м во втором дивизионе России и 21-м в розыгрыше Кубка России.

Состав команды

Трансферы

Пришли в клуб

Пришли в аренду

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Первенство ФНЛ

Результаты турнира 

Источник: https://www.transfermarkt.ru/Балтика-Калининград/spielplan/verein/2741/plus/0?saison_id=2020

Поле: Д = дома; В = на выезде. Итог: Н = ничья; П = команда проиграла; В = команда выиграла.

Турнирная таблица

Кубок России

1/64 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

Сезон 2020/2021 российских футбольных клубов
ФК «Балтика»